Тацуно:

 Тацуно — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго.
 Тацуно — посёлок в Японии, находящийся в уезде Камиина префектуры Нагано.